Spojení písmen M, S a P může mít různé významy:

MSP 

 Mezinárodní letiště Minneapolis-Saint Paul – zkratka názvu letiště
 Microsoft Installer Patch Files – přípona softwarových nástrojů sloužících k opravě programů v operačním systému Windows
 Microsoft Paint File – historický grafický formát rastrové grafiky ve Windows
 Microsoft Student Partners – program společnosti Microsoft rozvíjející studenty IT

MSp 

 Ministerstvo spravedlnosti – zkratka pro ministerstva spravedlnosti

Značky